Coppi ima više značenja:
 Coppi, Alessandria
 Coppi, Torino